DLZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dalanzadgad (Mongolia)